Zimdar ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Zimdar (1779–1847), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Karl Friedrich Zimdar (1753–1792), deutscher Schauspieler, Sänger und Dramaturg